Karel Emanuel IV. Ferdinand Maria (Carlo Emanuele IV. Fernando Maria; 24. května 1751 Turín - 6. října 1819 Řím), byl od 16. října 1796 do 4. června 1802 král Sardinie a vévoda savojský.

Karel Emanuel IV. byl nejstarším synem krále Viktora Amadea III. Sardinského a Marie Antonie Španělské. Z matčiny strany byl tedy vnukem španělského krále Filipa V. Jako jeho vychovatel působil pozdější kardinál Hyacinthe Zikmund Gerdil. 
V roce 1796 nastoupil po svém otci na trůn jako král Sardinie a vévoda savojský.

V roce 1775 se oženil s Marií Klotildou, sestrou francouzského krále Ludvíka XVI. Manželství zůstalo bezdětné. Nemocný a bez elánu byl Francouzi v roce 1798 obrán o majetek na pevnině a v roce 1799 odešel na Sardinii. Marie Klotilda zemřela v 7. března 1802 a Karel Emanuel, kterého se její smrt velmi dotkla, se rozhodl abdikovat. Přepustil sardinský trůn svému bratru Viktoru Emanuelovi I., ale savojský titul si formálně ponechal. Pak se usadil v Římě a ve Frascati.

V roce 1815 vstoupil Karel Emanuel k jezuitům, nebyl však nikdy vysvěcen na kněze. Žil jako novic v Římě až do smrti 6. října 1819 a je pohřben v kostele Sant' Andrea al Quirinale.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Savojští vévodové
Rytíři velkokříže Řádu sv. Mauricia a sv. Lazara
Jakobitští pretendenti
Sardinské království
Jezuité
Narození v roce 1751
Narození 24. května
Narození v Turíně
Úmrtí v roce 1819
Úmrtí 6. října
Úmrtí v Římě
Muži